Al-Watan-Partei (arabisch für Partei des Vaterlandes, Heimatlandes bzw. der Nation) steht für:

 Al-Watan-Partei (Ägypten), salafistische Partei in Ägypten
 Al-Watan-Partei (Libyen), konservativ-islamistische Partei in Libyen
 Al-Watan-Partei (Tunesien), politische Partei in Tunesien

Siehe auch:
 Watan
 Vatan Partisi
 Anavatan Partisi